Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Вікторія Азаренко у чвертьфіналі.
Вікторія Азаренко виграла титул, перемігши у фіналі Марію Шарапову з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2010
Bank of the West Classic